

Geografia

Niemcy 
 Waldeck – dzielnica Merkendorfu
 Waldeck – dzielnica Mittenwalde
 Waldeck – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Waldeck – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Waldeck – były powiat

Stany Zjednoczone 
 Waldeck – miejscowość

Osoby 
 Adolf I Waldeck – hrabia
 Alexandra Braun Waldeck – miss
 Bernard von Waldeck – biskup
 Gotfryd von Waldeck – biskup
 Henryk I Waldeck – hrabia
 Henryk III Waldeck – hrabia
 Henryk von Waldeck – hrabia
 Klaus Waldeck – austriacki muzyk
 Krystian Ludwik Waldeck – hrabia
 Magdalena von Waldeck – hrabina
 Małgorzata von Waldeck – hrabina
 Mieczysław Waldeck – polski działacz społeczny i patriotyczny
 Samuel von Waldeck – hrabia
 Widukind von Waldeck – hrabia
 Wokwin III Waldeck – hrabia
 Wolkwin II Waldeck – hrabia
 Wolkwin V von Waldeck – hrabia
 Jean-Frédéric Waldeck –  francuski antykwariusz, kartograf, artysta

Inne 
 Waldeck – księstwo

Zobacz też 
 Waldeck-Frankenberg
 Waldeck-Wildungen
 Waldegg